Етиопска црква може бити:

 Етиопска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Етиопији
 Православна црква у Етиопији, под јурисдикцијом грчке православне Александријске патријаршије
 Етиопска католичка црква, једна од источно-католичких цркава
 било која од осталих, углавном протестантских цркава које у називу садрже одредницу етиопска

Види још 
 Етиопска православна црква (вишезначна одредница)